Waldie ist der Familienname folgender Personen:

 Jerome R. Waldie (1925–2009), US-amerikanischer Politiker
 Marc Waldie (* 1955), US-amerikanischer Volleyballspieler